Уерта ла Примавера има више значења:

 Уерта ла Примавера (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта ла Примавера (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уерта ла Примавера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику